Nilssen ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Nielsen.

Namensträger 
 Asbjørn Nilssen (1875–1958), norwegischer Skispringer
 Gard Nilssen (* 1983), norwegischer Jazzmusiker
 Hege Nilssen (* 1974), norwegische Biathletin und Skilangläuferin
 Jappe Nilssen (1870–1931), norwegischer Schriftsteller und Kunstkritiker
 Matthias Nilssen (* 1977), schwedischer Biathlet
 Paal Nilssen-Love (* 1974), norwegischer Jazzmusiker
 Trond Nilssen (* 1990), norwegischer Schauspieler

Siehe auch 
 Nielsen, Nilsen, Nielssen
 Nilsson, Nielsson, Nilson, Nielson

Familienname
Norwegischer Personenname
Patronym